167 км, 167-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов.

населённые пункты 

 167 км  — железнодорожный разъезд (населённый пункт) в Асиновском районе Томской области России. Входит в состав Новиковского сельского поселения.

железнодорожные объекты

Казахстан 
 167 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога Троицк—Костанай—Тобол, село  Пешковка, Фёдоровский район, Костанайская область

Россия 
 167 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 645327
 167 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога, Серебрянское сельское поселение, Лужский район, Ленинградская область. Код 071627
 167 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога, городское поселение Середейский, Сухиничский район, Калужская область. Код 185226
 167 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога, Московский округ, сельское поселение Село Совхоз имени Ленина, городской округ Калуга, Калужская область. Код 184134

Украина 
 167 км — закрытый путевой пост, Южная железная дорога, Пышное, Лубенский район, Полтавская область. Код 429623
 167 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога, Шоссейная улица, Суходольск, Краснодонский городской совет, Луганская область. Код 504932